Amia puede referirse a:

 el amia calva, pez de agua dulce, fósil viviente, último representante de los amiiformes.
 la Amia (Asociación Mutual Israelita Argentina), centro judío en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).